Möhrig steht für:
 Möhrig (Öhringen), ein Stadtteil von Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Personen:
 Wolfgang Möhrig-Marothi (* 1947), deutscher Schriftsteller und Herausgeber

Siehe auch:
 Möhring